Сираку́зы (, ) — одна из первых эллинских колоний на восточном берегу Сицилии, основанная, по преданию, коринфянами под предводительством Архия в 734 году до н. э. Впоследствии самый большой и богатый город на Сицилии, а применительно к III веку до н. э. — также и самый крупный по площади город античности. 

Руины древнего города — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ныне на месте Сиракуз стоит итальянский город Сиракузы.

Географическое положение 

Первоначально город был расположен на небольшом острове Ортигия, позднее распространился на северо-запад и занял полуостров, выступавший в море. Пригородом Сиракуз служила Полихна, расположенная на холме к югу от реки Анапo: по мнению некоторых историков, это была древнейшая часть города. Остров Ортигия (вероятно, в связи с эпитетом Артемиды Делосской или Ортигийской) или просто Остров (), лежавший ниже уровня остальных частей города, представлял собой укреплённый пункт и служил акрополем. Здесь находился дававший до землетрясения 1170 года пресную воду источник Аретуза, о котором существовало предание, будто здесь пелопоннесский Алфей после подземного течения под Ионийским морем выходит на поверхность земли. При Дионисии I, кроме Острова, город состоял из четырёх кварталов, из которых каждый был обнесён отдельной стеной: Ахрадина, Тиха, Неаполь (первоначально Теменит), Эпиполы. Первой застроившейся после острова частью города была Ахрадина; здесь помещались площадь с прекрасными портиками, пристань, здание совета, храм Олимпийского Зевса, театр; в южной части Ахрадины находились известные сиракузские каменоломни. Тиха получила своё название по храму богини судьбы (). В Неаполе находились первый по величине в Сицилии театр, храмы Деметры и Персефоны. Эпиполы представляли собой естественное и искусственное укрепление: холм, на котором была расположена эта часть города, был обнесён при Дионисии I крепкой стеной. Тут же был устроен грандиозный водопровод. Население крупнейшего города Великой Греции в цветущий период его существования достигало 1,2 млн человек; Акраганта — 800 тыс жителей; а Сибариса —  200 тыс человек.

История

Начальный этап 

Сиракузы были основаны, по наиболее достоверной датировке, в 733 году до н. э. (впрочем, в греческих источниках есть и другие датировки: 734, 735 и даже 757 год до н. э.). Город основали выходцы из Коринфа во главе с Архием, принадлежавшим к правящему, некогда царскому роду Бакхиадов, производившему себя от Геракла. Согласно легенде, Архий при помощи друзей пытался вооружённой рукой похитить прекрасного мальчика Актеона, сына Мелисса, но в ходе схватки с отцом мальчика и друзьями последнего мальчик был смертельно ранен. Мелисс, не добившись наказания Архия от коринфян, покончил с собой, прокляв горожан, после чего последовали засуха и голод. Дельфийский оракул повелел коринфянам изгнать виновников скверны. Именно после этого Архий отплыл на запад и, изгнав сикулов с острова Ортигия, основал там поселение, которое назвал Сиракузы.

Политическая жизнь Сиракуз развивалась так же, как и в остальных частях греческого мира. Когда Сиракузы основывались, пора царской власти уже миновала. Потомки основателей города были привилегированными и правоспособными гражданами и собственниками (); в их руках сосредоточивались как имущественные, так и политические права. Это была аристократия и вместе с тем олигархия. Остальная народная масса () не имела ни политических прав, ни земельной собственности: она занималась торговлей и промышленностью. Возвышение Сиракуз совершалось постепенно: первоначально они уступали в могуществе Геле и Акраганту, и только овладев юго-восточным побережьем Сицилии, завоевали себе значение первого греческого города в Сицилии. Между 663 и 598 годами до н. э. сиракузянами были основаны в Сицилии поселения Акры, Касмены и Камарина, служившие как бы форпостами Сиракузской области.

V век до н. э. был периодом наибольшего могущества и процветания города.

В 485 году до н. э. сиракузская чернь, соединившись с рабами, изгнала гаморов: последние обратились за защитой к преемнику Гиппократа, тирану Гелы — Гелону, который без сопротивления овладел Сиракузами и сделал их своей резиденцией. При Гелоне, который был умным и мягким тираном, город значительно разросся и украсился и население его значительно увеличилось за счёт завоёванных городов.

Преемник Гелона, брат его Гиерон I (478—467 годы до н. э.), прославленный Пиндаром за победы на Пифийских и Олимпийских играх, был подозрителен и жесток, и правление его было беспокойное.

После него власть перешла в руки брата его Фрасибула, который через год должен был отказаться от тирании ввиду народного восстания. С низвержением тирании наступает господство демократии, но вскоре опять возникает политическая борьба полноправных граждан с наёмниками и другими бесправными жителями города.

В 461 году до н. э. утвердилась демократическая форма правления, существовавшая более чем 50 лет, причём против попыток восстановить тиранию ввели так называемый петализм, соответствовавший афинскому остракизму.

Сицилийская экспедиция Алкивиада и Никия (415—413 годы до н. э.), окончившаяся поражением афинян, имела своим результатом усиление могущества Сиракуз. К этому времени относятся реформы демагога Диокла, который преобразовал сиракузскую конституцию в духе радикальной демократии. После падения Леонтин и Гимеры влияние Диокла пошатнулось, хотя Гермократ, руководивший обороной Сиракуз во время афинской экспедиции, но изгнанный по подозрению в покушении на демократическое государственное устройство, не смел по возвращении в Сицилию восстановить прежнее политическое устройство и пал в 407 году до н. э. во время народного мятежа.

После неудачной борьбы с карфагенянами (406—405 годы до н. э.) снова выступила на сцену партия Гермократа и, между прочим, возвысился любимец сиракузской толпы Дионисий. Сумев ловко обвинить своих товарищей по командованию в том, что они подкуплены карфагенянами, он добился единоличного командования армией и вскоре за тем захватил в свои руки правительственную власть. При Дионисии I (405—367 годы до н. э.) Сиракузы достигли апогея своего могущества и славы первого греческого города на западе.

Преемник Дионисия I, сын его Дионисий II младший (367—357 и 354—343 годы до н. э.), был неумелый правитель. При нём произошла революция, виновником которой был Дион, стремившийся ввести народное правление. Три года (357—354 годы до н. э.) Дион удерживал за собой власть, но погиб от руки убийц, после чего тирания опять досталась Дионисию. Граждане города, раздираемого мятежами и борьбой партий, обратились за помощью к своей метрополии, Коринфу, который послал Тимолеонта для наведения порядка.

Освободив Сиракузы от Дионисия и карфагенян, Тимолеонт правил с 343 по 337 годы до н. э. и вновь возвратил сицилийской столице её прежний блеск и могущество. Исполнив возложенную на него задачу, Тимолеонт сложил с себя власть и удалился в частную жизнь.

По его смерти управление городом было доверено 600 лучшим гражданам (олигархам), но в 317 году до н. э. Агафокл после победы над Карфагеном овладел властью и восстановил тиранию. По смерти его (289 год до н. э.) наступил новый период смут и деспотизма, и если бы не появление в 278 году до н. э. в Сиракузах Пирра, вся Сицилия попала бы под власть карфагенян.

При Гиероне II (270—216 годы до н. э.) город жил довольно зажиточно и в относительном спокойствии. Гиерон был добрым и искусным правителем; его финансовое законодательство сохранилось в силе даже после завоевания Сиракуз римлянами.

Римско-карфагенский этап 
В борьбе римлян с карфагенянами Гиерон II был верным союзником Рима. Внук Гиерона, Гиероним, предпочёл союз с Карфагеном, но вскоре пал жертвой заговора, вызванного его надменностью и жестокостью. Власть пытался взять Адранодор, зять Гиеронима, а затем братья Гиппократ и Эпикид. Последовавшие смуты были подавлены карфагенянами, которые под предлогом освобождения города от тиранов заручились расположением народной массы. В 214 году до н. э. Марцелл подступил с римским войском к городу и осадил его с моря и суши. В 212 году до н. э. он овладел Эпиполами и Тихой, а осенью того же года, когда моровая язва (предположительно — чума) заставила карфагенский флот отплыть в Африку за новыми подкреплениями, сдались Ахрадина и Остров. Город был отдан на разграбление солдатам; большинство памятников искусства было перевезено в Рим. При взятии Сиракуз погиб великий математик Архимед.

Став после 212 года до н. э. простым провинциальным римским городом, Сиракузы не утратили прежнего блеска и были резиденцией римского наместника в Сицилии.

Во время второго триумвирата, когда Секст Помпей овладел Сицилией, город снова подвергся погрому; но Август в 21 году до н. э. перевёл сюда новых переселенцев, которые заняли Ахрадину и Остров — кварталы, в которых сохранилось больше всего остатков римской архитектуры и следов римской жизни. При императорах Сиракузы продолжали спокойную жизнь культурного, славного своим прошлым греческого города; они сохраняли свой совет и имели своих магистратов.

См. также 
 Список тиранов Сиракуз
 Амфитеатр в Сиракузах

Примечания

Литература 

 Высокий М. Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. Ранняя греческая тирания конца VII — середины V в. до н. э. , 2004.
 Грэхем А. Западные греки, — в кн.: «Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3: Расширение греческого мира. VIII—VI вв. до н. э.» (Москва, 2007). ISBN 978-5-86218-467-9.
 
 Göller, «De Situ ex origine Syracusarum» (Лпц.,1818);
 Schubring, «Achradina. Ein Beitrag zur Stadtgeschichte von Syrakus» («Rhein. Mus.» XX, 15-63);
 его же, «Die Bewässerung von Syrakus» («Philol.» XXII, 577 сл.);
 S. Cavallari, A. Holm, Cr. Cavallari, «Topografia archeologica di Siracusa», с большим атласом (Палермо, 1883);
 B. Lupus, «Die Stadt Syrakus im Altertum» (Страсбург, 1887);
 Muess, «De Syracusanorum rerum statu etc.» (Б., 1867);
 Stein, «Res Syracusanae inde a morte Hieronis usque ad urbis expugnationen» (Лпц., 1871).